Парност може бити:

 Парни и непарни бројеви, врсте целих бројева зависно од њихове дељивости са бројем два.
 Парност функције, математичке функције које задовољавају одређене релације симетричности.